Марикопа има више значења:
 Округ Марикопа (Аризона)
 Марикопа (Аризона)
 Марикопа (Калифорнија)